La temporada 1962-63 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la quinta edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. 

El Slavia Sofia levantó su segundo título; en la final ganó al Slovan Orbis Praga. Antes eliminó en semifinales al campeón de las tres ediciones anteriores, el Daugava Riga.

Resultados

Fase previa
 El CREF|CREFF Madrid se clasificó por incomparecencia del Sportif Casablancais

Octavos de final
 El Slavia Sofia quedó exento
 (37-42, 60-40) AZS Varsovia 97-86 Rotation Berlin
 El Daugava Riga quedó exento en calidad de vigente campeón
 El Rapid Bucarest se clasificó por incomparecencia del Hapoel Tel Aviv
 (53-31, 42-36) TV Gross-Gerau 95-67 Berna BC
 (62-44, 79-56) MTK Budapest 141-100 Nibelungen Viena
 (55-38, 36-43) Benfica Lubango 91-81 CREF|CREFF Madrid
 El Slovan Orbis Praga se clasificó por incomparecencia del USK Ankara

Cuartos de final
 (56-57, 64-52) Slavia Sofia 120-99 AZS Varsovia
 (57-27, 56-42) Daugava Riga 113-69 Rapid Bucarest
 (59-37, 58-41) MTK Budapest 137-78 TV Gross-Gerau
 (87-32, 81-30) Slovan Orbis Praga 168-62 Benfica Lubango

Semifinales
 (39-46, 43-34) Slavia Sofia 82-80 Daugava Riga
 (69-50, 61-68) Slovan Orbis Praga 130-118 MTK Budapest

Final
 (52-57, 60-49) Slavia Sofia 112-106 Slovan Orbis Praga

Clasificación
  Slavia Sofia

  Slovan Orbis Praga
 
  Daugava Riga
  MTK Budapest

  Benfica Lubango
  TV Gross-Gerau
  Rapid Bucarest
  AZS Varsovia

  Berna BC
  CREFF Madrid
  Nibelungen Viena
  Rotation Berlin

Resultados

Baloncesto en 1962
Baloncesto en 1963
Euroliga Femenina